Kirundo Airport är en flygplats i Burundi.   Den ligger i provinsen Kirundo, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Bujumbura. Kirundo Airport ligger  meter över havet. Den ligger vid sjöarna  Lac Cohoha Sud och Lac Rwihinda.

Terrängen runt Kirundo Airport är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Kirundo Airport. Runt Kirundo Airport är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kirundo,  kilometer söder om Kirundo Airport.

Omgivningarna runt Kirundo Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är april, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Kirundo (provins)